Olxanka (Sakhalín), localitat de la província de Sakhalín, a Rússia
 Olxanka (Saràtov), localitat de la província de Saràtov, a Rússia